38-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в феврале-августе 1979 года. Обладателем Кубка во второй раз стало тбилисское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка киевское «Динамо» выбыло в 1/4 финала. В этом розыгрыше вновь была изменена формула турнира: на первом этапе в восьми зонах, состоявших из 6 клубов, прошли однокруговые турниры. Победители зон встретились в 1/4 финала. Вновь все этапы стали играть в один матч.

Матчи зональных этапов проходили с 28 февраля по 12 марта в южных республиках СССР: Грузинской ССР (Тбилиси, Рустави, Леселидзе, Эшера), Таджикской ССР (Душанбе, Нурек, Курган-Тюбе), Казахской ССР (Чимкент), Армянской ССР (Ереван, Арташат, Эчмиадзин), Крымской области Украины (Симферополь, Евпатория, Бахчисарай, Почтовое, Белогорск) и Краснодарском крае РСФСР (Сочи, Кудепста, Хоста).

Зональный этап

1-я зона

Матчи в зоне 1

2-я зона

Матчи в зоне 2

3-я зона

Матчи в зоне 3

4-я зона

Матчи в зоне 4

5-я зона

Матчи в зоне 5

6-я зона

Матчи в зоне 6

7-я зона

Матчи в зоне 7

8-я зона

Матчи в зоне 8

Финальный этап

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Поскольку «Динамо» (Тбилиси) также стало чемпионом СССР 1978 года, то команда участвовала в Кубке чемпионов, а «Динамо» (Москва) получило право на участие в Кубке кубков.

Ссылки 
 На сайте footballfacts.ru
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей Кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1979 году